Lishi peut correspondre à :
 District de Lishi, une subdivision administrative de la province du Shanxi, en Chine ; 
 Lishi, un astérisme de l'astronomie chinoise.